O Jornal Metrópole é um jornal da cidade paulista de Carapicuíba.

Pertence à empresa jornalistica Impacto Comunicação. Ele foi criado em dezembro de 2005 pelos então sócios Eurico Ramos e Joel Miranda.

Com distribuição gratuita e tiragem de 5 mil exemplares, foi lançado no formato tablóide. Após reforma editorial, passou a ganhar uma periodicidade quinzenal e a circular no formato Standart

Diferente da maioria dos jornais das cidades da região (Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Jandira, Cotia e Itapevi) o Jornal Metrópole não está nas mãos de nenhum grupo político, ou seja, o jornal tenta manter a ética e a imparcialidade.

Ligações externas
Pàgina oficial do Jornal Metrópole

Jornais de São Paulo (estado)